Мартин Эдуардо Суньига Барриа (; родился 14 апреля 1993 года в Тапачула, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Америка», выступающий на правах аренды за «Дорадос де Синалоа».

Клубная карьера 
Суньига — воспитанник клуба «Америка». В сентябре 2011 года в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Рауля Хименеса. В своём первом сезоне Мартин вышел на поле четыре раза и лишь однажды в стартовом составе. Несмотря на это он стал чемпионом Мексики. Летом 2013 года для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в «Чьяпас». 21 июля в матче против «Веракрус» Суньига дебютировал за «ягуаров». 1 сентября в поединке против «Тихуаны» Мартин забил свой первый гол в Лиге MX.

После окончания аренды Суньига вернулся в «Америку». 20 августа 2014 года в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против пуэрто-риканского «Байямона» Мартин сделал «дубль», забив первые голы за столичную команду. В ответом поединке он сделал первый в профессиональной карьере хет-трик. В том же году Мартин во второй раз стал чемпионом Мексики.

В начале 2016 года Суньига на правах аренды перешёл в «Дорадос де Синалоа». 10 января в поединке против клуба «Чьяпас» он дебютировал за «дорад».

Международная карьера 
В 2014 году Суньига в составе молодёжной сборной Мексики принял участие в Турнире в Тулоне.

В 2015 году Мартин в составе олимпийской сборной Мексики завоевал серебряные медали Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Тринидада и Тобаго, Панамы и Уругвая. В поединках против тринидадцев и парагвайцев Суньига забил два гола.

Достижения 

Командные

 «Америка»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2013
  Чемпионат Мексики по футболу — Аперутра 2014
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2014/2015

Международные

 Мексика (до 23)
  Панамериканские игры — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на TransferMarkt
 Статистика на MedioTiempo

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»